El Torneig de Roland Garros 2008 (o Obert de França 2008) es va celebrar a París, des del 25 de maig al 8 de juny de 2008.

Quadre masculí

Quadre femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Roger Federer (Final)
  Rafael Nadal (Campió)
  Novak Đoković (Semifinals)
  Nikolai Davidenko (3a ronda)
  David Ferrer (Quarts de final)
  David Nalbandian (2a ronda)
  James Blake (2a ronda)
  Richard Gasquet (retirat abans de l'inici per lesió)
  Stanislas Wawrinka (3a ronda)
  Andy Murray (3a ronda)
  Tomáš Berdych (2a ronda)
  Tommy Robredo (3a ronda)
  Juan Monaco (1a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (retirat abans de l'inici per lesió)
  Mikhaïl Iujni (3a ronda)
  Carles Moyà (1a ronda)
  Màrkos Bagdatís (1a ronda)
  Paul-Henri Mathieu (4a ronda)
  Nicolás Almagro (Quarts de final)
  Ivo Karlovic (1a ronda)
  Radek Stepanek (4a ronda)
  Fernando Verdasco (4a ronda)
  Juan Carlos Ferrero (1a ronda, retirat per lesió)
  Fernando González (Quarts de final)
  Lleyton Hewitt (3a ronda)
  Jarkko Nieminen (3a ronda)
  Ígor Andréiev (2a ronda)
  Ivan Ljubičić (4a ronda)
  Guillermo Cañas (1a ronda)
  Dmitri Tursúnov (3a ronda)
  Andreas Seppi (1a ronda)
  Janko Tipsarevic (1a ronda)

Individual femení 
<li>  Maria Xaràpova (4a ronda)
<li>  Ana Ivanovic (Campiona)
<li>  Jelena Jankovic (Semifinal)
<li>  Svetlana Kuznetsova (Semifinal)
<li>  Serena Williams (3a ronda)
<li>  Anna Txakvetadze (2a ronda)
<li>  Ielena Deméntieva (Quarts de final)
<li>  Venus Williams (3a ronda)
<li>  Marion Bartoli (1a ronda)
<li>  Patty Schnyder (Quarts de final)
<li>  Vera Zvonariova (4a ronda)
<li>  Ágnes Szávay (3a ronda)
<li>  Dinara Safina (Final)
<li>  Agnieszka Radwanska (4a ronda)
<li>  Nicole Vaidisova (1a ronda)
<li>  Viktória Azàrenka (4a ronda)
<li>  Shahar Peer (1a ronda)
<li>  Francesca Schiavone (3a ronda)
<li>  Alizé Cornet (3a ronda)
<li>  Sybille Bammer (1a ronda)
<li>  Maria Kirilenko (2a ronda)
<li>  Amelie Mauresmo (2a ronda)
<li>  Alona Bondarenko (1a ronda)
<li>  Virginie Razzano (1a ronda)
<li>  Nàdia Petrova (3a ronda)
<li>  Flavia Pennetta (4a ronda)
<li>  Katarina Srebotnik (4a ronda)
<li>  Dominika Cibulková (3a ronda)
<li>  Anabel Medina (3a ronda)
<li>  Caroline Wozniacki (3a ronda)
<li>  Ai Sugiyama (2a ronda)
<li>  Karin Knapp (3a ronda)

Enllaços externs 

 Web Oficial Roland Garros

2008
Roland Garros